Астерион (, Asterion; Asterius (Ἀστέριος); владетел на звездите) в древногръцката митология може да се отнася до:

 Астерион (цар) – цар на остров Крит и съпруг на Европа и доведен баща на нейните синове Минос, Радамант и Сарпедон. След като Астерион умрял, оставил царството в ръцете на Минос, който набързо изгонил братята си. Римското му име е Астерий.
 Астерион един от лапитите.
 Астерион е и името на Минотавъра.
 Астерион (анатомия) – краниометрична точка на долната странична повърхност на черепа